Wleh ist der Familienname folgender Personen:
 Jackson Wleh, liberianischer Fußballtorhüter
 Patrick Wleh (* 1991), liberianischer Fußballspieler